Ива́н Люби́мов:
 Любимов, Иван Иванович (1838—1899) — пермский купец, меценат и общественный деятель, городской голова Перми.
 Любимов, Иван Филиппович (1806 или 1807—1864) — городской голова Перми.
 Любимов, Иван Степанович (1909—2000) — советский лётчик-истребитель, генерал-майор, Герой Советского Союза.